Hans Friis kan være flere personer:

 Hans Friis (maler) (1839-1892) – dansk landskabsmaler.
 Hans Friis til Clausholm (1625-1697) – dansk oberst